Andělská Hora bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Andělská Hora, Gemeinde im Okres Karlovy Vary
 Andělská Hora ve Slezsku, Gemeinde im Okres Bruntál
 Andělská Hora, Ortsteil von Chrastava, Okres Liberec
 Burg Andělská Hora